Tim Ramholt, né le  à Zurich, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Son frère, Arne Ramholt, est aussi un hockeyeur professionnel. .

Carrière de joueur 
Il a été repêché en ,  au total par les Flames de Calgary au repêchage d'entrée de 2003. Durant la saison 2006-2007, il joue un match pour les Flames. Il évolue dans la Ligue nationale A avec le HC Davos au poste de défenseur. Il représente l'équipe de Suisse au niveau international.

le , il est échangé aux Flyers de Philadelphie par les Flames de Calgary en retour de Kyle Greentree.

Le , il est échangé aux Predators de Nashville par les Flyers de Philadelphie en retour de Josh Gratton.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || GCK Lions || LNB ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000|| GCK Lions U20 || Jr. Élites A ||35 ||2 ||9 ||11 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2000-2001 ||GCK Lions ||LNB ||37 ||0 ||2 ||2 ||38 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2000-2001|| GCK Lions U20 || Jr. Élites A ||17 ||3 ||6 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2001-2002 ||ZSC Lions ||LNA ||37 ||3 ||0 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002|| GCK Lions || LNB ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002|| GCK Lions U20 || Jr. Élites A ||5 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2002-2003 || ZSC Lions || LNA ||30 ||3 ||0 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003|| GCK Lions || LNB ||12 ||0 ||4 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003|| GCK Lions U20 || Jr. Élites A ||6 ||2 ||2 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Screaming Eagles du Cap-Breton ||LHJMQ ||51 ||9 ||27 ||36 ||26 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2004-2005 || ZSC Lions ||LNA ||41 ||1 ||3 ||4 ||36 ||15 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2005-2006 ||Kloten Flyers || LNA ||42 ||0 ||1 ||1 ||46 ||11 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2006-2007 || Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH ||67 ||2 ||10 ||12 ||61 ||6 || 0 ||1 ||1 || 10
|-
|2007-2008 || Flames de Quad City ||LAH ||77 ||4 ||20 ||24 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Flames de Calgary || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Phantoms de Philadelphie ||LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Admirals de Milwaukee ||LAH ||59 ||2 ||8 ||10 ||36 ||8 ||0 ||1 ||1 ||8
|- 
|2009-2010 || HC Davos || LNA || 50|| 2|| 12|| 14|| 44|| 6|| 0|| 2|| 2||4
|-
|2010-2011 || HC Davos || LNA || 50|| 9|| 15|| 24|| 42|| 14|| 1|| 4|| 5||10
|-
|2011-2012 || HC Davos || LNA || 50|| 1|| 8|| 9|| 82|| 4|| 0|| 0|| 0||4
|-
|2012-2013 || HC Davos || LNA || 50|| 2|| 13|| 15|| 40|| 7|| 0|| 0|| 0||8
|-
|2013-2014 || EV Zoug || LNA || 45 || 3 || 8 || 11 || 58 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2014-2015 || EV Zoug || LNA ||50 ||9 ||10 ||19 ||48 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2015-2016 || EV Zoug || LNA ||50 ||7 ||11 ||18 ||36 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2016-2017 || Kloten Flyers || LNA ||22 ||0 ||5 ||5 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Kloten Flyers || LNA ||31 ||1 ||3 ||4 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-

|2001 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans
| 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || +3 || 
|-
|2002 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || +1 || 
|- 
|2002 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans 
| 8 || 1 || 4 || 5 || 12 || +6 || 
|- 
|2003 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 2 || 2 || 4 || 2 || -4 || 
|- 
|2004 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 1 || 2 || 3 || 4 || +4 || 
|- 
|2011 || HC Davos||Coupe Spengler
| 4 || 0 || 0 || 0 || 6 ||  || Vainqueur
|- 
|2012 || HC Davos||Coupe Spengler
| 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  || Finaliste
|- 
|2013 || EV Zoug ||Trophée européen
| 8 || 0 || 0 || 0 || 18 || ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1984
Naissance à Zurich
Sportif zurichois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur du EHC Kloten
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Quad City
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du HC Davos
Joueur du EV Zoug
Défenseur de hockey sur glace